

Geografia 
 Simard – comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Geneviève Simard – ex sciatrice alpina canadese
 Jennifer Simard – attrice statunitense
 Suzanne Simard – scienziata canadese